

Hydronyme 
 Le Ramel est une rivière du département de la Haute-Loire en région Auvergne et un affluent droit de la Loire.

Patronymes

France 
Dominique-Vincent Ramel, dit Ramel-Nogaret (1760-1829), homme politique français, ministre des Finances sous le Directoire
 Franck Ramel (1969-), coureur cycliste français
Jean-Pierre Ramel (1760-1795), homme politique français
Jean-Pierre Ramel (1768-1815), frère du précédent, militaire français
Delphine Ingres, née Ramel (1808-1887), épouse de Jean-Auguste-Dominique Ingres
Auguste Ramel (1864-1942), peintre décorateur actif à Nancy
Hippolyte Ramel (1908-2003), homme politique français

Suède 
 Anna Ramel, Malte Ramel et Hans Ramel ont participé à la création du Château de Maltesholm

Homonymie de patronyme